Goldbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Goldbacher (1837–1924), österreichischer klassischer Philologe
 Gregor Goldbacher (1875–1950), österreichischer Mundartdichter